75. længdegrad kan henvise til:

 75. vestlige længdekreds
 75. østlige længdekreds